Альдровандини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1671—1707) — итальянский композитор.
  (1649—1680) — итальянский художник.
  (1677—1735) — итальянский художник.
  (1653—1736) — итальянский художник.